Torricelliaceae – rodzina roślin należąca do rzędu selerowców. Obejmuje trzy rodzaje z 10–11 gatunkami. Rośliny te występują na Madagaskarze, w południowo-wschodniej Azji i w zachodniej części Archipelagu Malajskiego. Przedstawiciele rodziny nie mają większego znaczenia użytkowego. Wykorzystywane bywa drewno Aralidium pinnatifidum, zwłaszcza na posadzki, a liście tego gatunku używane są jako repelent na owady.

Morfologia 
 Pokrój Niewysokie drzewa i krzewy.
 Liście Pojedyncze lub podzielone, skrętoległe, całobrzegie lub ząbkowane, do wcinanych. Użyłkowanie pierzaste  (Aralidium, Melanophylla) lub dłoniaste (Torricellia). Nasada liści pochwiasta, bez przylistków.
 Kwiaty Drobne, zebrane kwiatostany groniaste i wiechowate. Kwiaty są jednopłciowe, zwykle 5-krotne. Kwiaty męskie zawierają 5 pręcików, kwiaty żeńskie mają zalążnię dolną, rozwijającą się z 3–4 owocolistków.
 Owoc Pestkowiec z pojedynczym nasionem.

Systematyka 
Wszystkie rodzaje bywały dawniej zaliczane do rodziny dereniowatych. W nowszych systemach klasyfikacyjnych zaliczane są jako odrębna rodzina do rzędu selerowców. 

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Wykaz rodzajów i relacja filogenetyczna między nimi:

Przypisy 

Selerowce